Канинский сельсовет

Дагестан 

 Канинский сельсовет Кулинского района (до 2002 года)

Ненецкий автономный округ 

 Канинский сельсовет Заполярного района (до 2005 года окружного подчинения)

Рязанская область 

 Канинский сельсовет Сапожковского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)